Les eleccions legislatives letones de 1998 se celebraren el 3 d'octubre de 1998 per a renovar els 100 membres del Saeima. La participació fou del 71,89%, amb 964.667 dels 1.348.535 possibles votants. El partit més votat fou el Partit Popular, però es formaren diversos governs de coalició dels tres partits més votats.

Resultats de les eleccions de 3 d'octubre de 1998 per a renovar el Parlament de Letònia (Saeima)
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top colspan=2|Partits i coalicions
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Canvi
|-
| width=5px style="background-color: #EF9D48" |
|align=left| Partit Popular (Tautas partija)
|align=right| 203.585
|align=right| 21,2
|align=right| 24
|align=right| 
|-
| style="background-color: #FFF558" |
|align=left| Via Letona (Latvijas Ceļš)
|align=right| 173.420
|align=right| 18,0
|align=right| 21
|align=right| +4
|-
| style="background-color: #EFC800" |
|align=left| Per la Pàtria i la Llibertat/LNNK (Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)
|align=right| 140.773
|align=right| 14,7
|align=right| 17
|align=right| -4
|-
| style="background-color: #2268C1" |
|align=left| Pels Drets Humans en una Letònia Unida (Par Cilvēka Tiesībām Vienotā Latvijā)
 Partit de l'Harmonia Nacional (Tautas Saskaņas Partija)
 Partit Socialista Letó (Latvijas Sociālistiskā Partija)
 Igualtat de Drets (Līdztiesība)
|align=right valign=top| 135.700
|align=right valign=top| 14,1
|align=right valign=top| 16
|align=right valign=top| +5
|-
| style="background-color: #C00C13" |
|align=left| Partit Socialdemòcrata Obrer Letó (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)
|align=right| 123.025
|align=right| 12,8
|align=right| 14
|align=right| 
|-
| style="background-color: blue"|
|align=left| Nou Partit (Jaunā Partija)
|align=right| 70.214
|align=right| 7,3
|align=right| 8
|align=right| 
|-
| style="background-color: green"|
|align=left| Unió d'Agricultors Letons (Latvijas Zemnieku savienība)
|align=right valign=top| 23.732
|align=right valign=top| 2,5
|align=right valign=top| 0
|align=right valign=top| 
|-
|
|align=left| Coalició
 Partit dels Treballadors (Darbas Partija)
 Unió Demòcrata Cristiana (Kristīgi demokrātiskā savienība)
 Partit Verd de Letònia (Latvijas Zaļā partija)
|align=right valign=top| 22.018
|align=right valign=top| 2,3
|align=right valign=top| 0
|align=right valign=top| 
|-
|
|align=left|Moviment Popular de Letònia (Tautas Kustība Latvijai - Zīgerista Partija) 
|align=right| 16.647
|align=right| 1,7
|align=right| 0
|align=right| -16
|-
|
|align=left|Partit Democràtic Samnieks (Demokrātiskā Partija "Saimnieks") 
|align=right| 15.410
|align=right |1.6
|align=right |0
|align=right |-18
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan=2|Total|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|997,754
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100.0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|}

Enllaços externs 
 Web oficial de les eleccions al 7è Saeimas

Eleccions de Letònia
Letones